Olga Danilović e Kaja Juvan erano le detentrici del torneo, ma entrambe non hanno preso parte a questa edizione.
Wang Xinyu e Wang Xinyu hanno vinto il titolo battendo in finale Caty McNally e Whitney Osuigwe con il punteggio di 6-2, 6-1.

Teste di serie

  Wang Xinyu /  Wang Xiyu (campionesse)
  Caty McNally /  Whitney Osuigwe (finale)
  Eléonora Molinaro /  Clara Tauson (primo turno)
  María Lourdes Carlé /  Cori Gauff (semifinale)

  Joanna Garland /  Liang En-shuo (quarti di finale)
  Yuki Naito /  Naho Sato (secondo turno)
  Georgia Drummy /  Alexa Noel (quarti di finale)
  Clara Burel /  Diane Parry (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2018